Saint Andrew – parafia na Barbadosie
 Saint Andrew – parafia na Dominice
 Saint Andrew – region administracyjny Jamajki
 Saint Andrew – parafia w Saint Vincent i Grenadynach na wyspie Saint Vincent
 Saint Andrew –  parafia Grenady. Jej stolicą jest Grenville

Zobacz też 
 święty Andrzej